Lucăceni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Lucăceni (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 in der Republik Moldau:
 Lucăceni (Fălești), Dorf im  Rajon Fălești